Wojciech Piasecki (1886–1941), podpułkownik Wojska Polskiego
 Wojciech Piasecki, profesor
 Wojciech Piasecki, aktor